Blot ist

 ein Verfahren zum Transfer von DNA, RNA oder Proteinen auf eine Membran, siehe Blotting
 ein germanisches Opferfest, siehe Blót
 ein Album der Band Einherjer

Blot ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Blot (1907–1989), französischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Guillaume Blot (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Yvan Blot (* 1948), französischer Politiker (GRECE, RPR, FN und jetzt UMP)
Siehe auch:
 Bloth